Illmersdorf bezeichnet verschiedene Orte:

 Illmersdorf (Ihlow), ein Dorf in der Gemeinde Ihlow im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Illmersdorf (Drebkau), ein Ortsteil der Stadt Drebkau im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg